Le nom Excel désigne le plus souvent le tableur Microsoft Excel. Le nom peut également désigner :

 Excel Airways, compagnie aérienne anglaise réalisant des vols réguliers
 Excel Saga, manga de Kōshi Rikudō
 Excel Girls, chanteuses de l'anime Excel Saga
 Excel, gamme de chewing-gum fabriquée au Canada
 ExCeL London, bâtiment, centre de congrès et complexe sportif à Londres
 Excel, une ville de l'Alabama aux États-Unis
 Excel, marque de foie gras créée en 1992 par la famille Langue, détenue depuis 2008 par le groupe agro-alimentaire Maïsadour.

Notes et références